Büsser ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Büsser (* 1963), Schweizer Radrennfahrer
 Carlos Büsser (1928–2012), argentinischer Admiral
 Eduard Büsser (1899–1949), Schweizer Maler
 Gabor Büsser (* 1993), Schweizer Unihockeyspieler
 Henri Büsser (1872–1973), französischer Komponist
 Herbert Büsser (* 1922), deutscher Leichtathlet
 Josef Büsser (1896–1952), Schweizer Bildhauer
 Jeannette Büsser (* 1973), Schweizer Politikerin (Grüne)
 Manuel Büsser (* 1994), Schweizer Unihockeyspieler
 Martin Büsser (1968–2010), deutscher Autor und Verleger
 Stefan Büsser (* 1985), Schweizer Moderator und Comedian
 Xeno Büsser (* 1995), Schweizer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Büßer